

Primeira Liga

Narrativa

Classificação 

Futebol de 1978 em Portugal
Futebol de 1979 em Portugal
Campeonato Português de Futebol